Marie-Claire (voornaam), een meisjesnaam
Marie Claire (tijdschrift), een tijdschrift